81. breddegrad kan henvise til:

 81. nordlige breddekreds
 81. sydlige breddekreds